Quirll ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Quirll (1893–1970), deutscher Rechtsanwalt und Naturschützer
 Georg Wilhelm Quirll (1760–1837), deutscher Unternehmer, Gründer der Papierfabrik in Osnabrück

Siehe auch:
 Quirl